graf (matematyka)
 graf (tytuł szlachecki)
 Graf Zeppelin
 graf – inaczej litera (zobacz też grafem)

Osoby o nazwisku Graf:
 Friedrich Hartmann Graf (1727–1795) – niemiecki kompozytor i flecista
 Herbert Graf (1903–1973) – znany pacjent Freuda
 Hermann Graf (1912–1988) – niemiecki pilot 
 Steffi Graf (ur. 1969) – tenisistka
 Ulrich Graf (1878–1950) – członek SS i osobisty ochroniarz Adolfa Hitlera
 Urs Graf – szwajcarski artysta renesansowy: rysownik, malarz, złotnik i witrażysta

Miejscowości w USA:
 Graf – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Graf (ang. Graf Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder

Zobacz też 
 Graff